Tân Ân (Cà Mau)
 Tân Ân (Long An)